El Luchador o El luchador pueden referirse a:

Diarios 

 El Luchador, diario regional de Venezuela con base en Ciudad Bolívar. Fundado en 1905.

 El Luchador, diario español de ideología republicana editado en Alicante desde 1913 hasta 1938.

Películas 

 El luchador, título con el que se conoce a veces a la película The Scrapper, dirigida por Jack Ford en 1917.

 El luchador Película de Estados Unidos de 1975.

 El luchador Película de Estados Unidos de 2008.